Э́ллиот Ка́уэн (; род. 9 июля 1976, , Англия) — английский актёр. Наиболее известен по ролям мистера Дарси в мини-сериале «Ожившая книга Джейн Остин» и Лоренцо Медичи в телесериале «Демоны Да Винчи». Также в 2004 году сыграл роль Птолемея в фильме «Александр».

Биография 
Кауэн родился в Лондоне, но вырос в Колчестере в графстве Эссекс. Он является сыном врача-консультанта и благотворительной работницы, есть младший брат и сестра.

Живёт в Далстоне, в Лондоне.

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания 

Киноактёры Великобритании